Die Liste der Städte in Guatemala verzeichnet die Städte Guatemalas. Die mit Abstand größte Agglomeration in Guatemala ist Guatemala-Stadt mit einer Einwohnerzahl von 3.015.081 (Stand 23. Juli 2018). Damit konzentriert sich mehr als ein Fünftel der Landesbevölkerung in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 15.000 Einwohnern gemäß den Ergebnissen der Volkszählungen (Zensus) vom 26. März 1981, 17. April 1994 und 22. November 2002 sowie für den 23. Juli 2018. Aufgeführt ist auch das Departamento, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – dem geografischen Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

Liste

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise 

 
Guatemala